Spowiedź: Sakrament pokuty i pojednania – jeden z sakramentów w katolicyzmie, prawosławiu i anglikanizmie
 Spowiedź (rozprawa Adrienne von Speyr) – rozprawa Adrienne von Speyr z 1960
 Spowiedź (rozprawa Lwa Tołstoja) – rozprawa Lwa Tołstoja z lat 1879-1880
 Spowiedź (singel) – trzeci singel z płyty Antepenultimate Kasi Kowalskiej

Zobacz też 

 Nepomuk – figura świętego Jana Nepomucena, uważanego za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników
 Pokuta – strona ujednoznaczniająca